Алексей Погодин:
 Погодин, Алексей Иванович (1857 — после 1919) — начальник Морского инженерного училища, генерал-лейтенант Корпуса инженер-механиков флота.
 Погодин, Алексей Иванович (1921—2007) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.